Antoine Trivino, footballeur français.
 Efraín Forero Triviño, oureur cycliste colombien.
 Richard Trivino, footballeur français.
 Ricardo Triviño, acteur colombien.
Patronyme hispanique